Baumeister är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Baumeister (1827–1917), tysk skådespelare
 Friedrich Christian Baumeister (1709–1785), tysk filosof
 
 Joseph Franz Baumeister (1857–1933), tysk skulptör
 Karl August Baumeister (1830–1922), tysk filolog och pedagog
 Reinhard Baumeister (1833–1917), tysk byggnadsingenjör och stadsplanerare
 Roy Baumeister (född 1953), amerikansk psykolog (en)
 Theofried Baumeister (född 1941), tysk kyrkohistoriker
 
 Willi Baumeister (1889–1955), tysk målare och typograf

Tyska efternamn